Парный турнир среди девушек на Открытом чемпионате США по теннису разыгрывается с 1982 года.

Ссылки 
 Список финалов соревнований среди юниоров на сайте ITF

Победители Открытого чемпионата США по теннису
Международные турниры